Мур:

Люди 

 Мур (прізвище) — особи з прізвищем Мур

Об'єкти 
 Мур (архітектура) — кам'яна, цегляна огорожа або стіна, або фундамент будівлі. 
 Оборонний мур — додатково закріплена стіна, у середньовіччі оборонні мури оточували фортеці, замки, монастирі, міста.
 Великий китайський мур — фортечна стіна на півночі Китаю.
 Великий американський мур — комплекс загороджувальних інженерних споруд на кордоні США і Мексики.
 Берлінський мур — укріплений кордон, комплекс загороджувальних споруджень між двома частинами Берліна.

Абревіатури 
 МУР — Мистецький український рух — організація українських письменників, що проживали в таборах для переміщених осіб у німецькій еміграції в 1940-ві роки.

Топоніми

Мур — назва трьох округів
 Мур — місто, штат Айдахо
 Мур — місто, штат Монтана
 Мур — місто, штат Оклахома
 Мур Тауншип — селище в окрузі Нортгемптон, штат Пенсільванія
 Мур — переписна місцевість, штат Техас

Інші країни 
 Мур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз
 Мур () — муніципалітет (громада, комуна) в окрузі Тамсвег федеральної землі Зальцбург Австрії.
 Річка Мур — в Штирії, федеративній землі Австрії.

Інше 
 Клан Мур (шотл. — ) — один з гірських кланів Шотландії.
 2602 Мур (2602 Moore) — астероїд головного поясу, відкритий 24 січня 1982 року.